Sweetland ist der Familienname von:

 Doug Sweetland, US-amerikanischer Animator
 Kirsten Sweetland (* 1988), kanadische Triathletin
 Sally Sweetland (1911–2015), US-amerikanische Sopranistin